Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1980 года прошёл 1-2 марта 1980 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). В нём приняли участие 33 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Хилберт ван дер Дёйм.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Март 1980 года
Спорт в Нидерландах в 1980 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)